Touroude est un nom de famille porté notamment par :

 Alfred Touroude (1839-1875), poète et dramaturge français ;
 Georges Touroude (1924-2001), résistant et un romancier français.

Patronyme normand